Бруно Соријано Лидо (; 12. јун 1984, Артана), познат и као Бруно, бивши је шпански фудбалер који је играо на позицији дефанзивног везног играча.

Читаву своју каријеру провео је у Виљареалу чији је био и капитен и у чијем дресу је одиграо више од 400 утакмица. Последње три сезоне је веома мало играо због повреде колена.

За репрезентацију Шпаније дебитовао је 2010, а био је и у тиму на Европском првенству 2016.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1984.
Шпански фудбалери
Фудбалери Виљареала
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Везни играчи у фудбалу
Шпански фудбалски репрезентативци